P13 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 13, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament